La Super-coupe du Maroc volley-ball masculin oppose annuellement le champion de la Super Ligue et le vainqueur de la coupe du Trône.

Palmarès 
 1980 : Wydad AC
 1981 : Wydad AC
 1982 : Wydad AC
 1983 : Wydad AC
 1984 : Wydad AC
-
 1987 : Wydad AC
 1988 : Wydad AC
 1989 : Raja CA
-
 1996 : Wydad AC
 1997 : Wydad AC
 1998 : Wydad AC
-
 2001 : FUS de Rabat
 2002 : TS Casablanca
 2003 : TS Casablanca
 2004 : TS Casablanca
 2005 : TS Casablanca
 2006 : FUS de Rabat
 2007 : Chabab Mohammédia 
-
 2010 : FUS de Rabat
 2011 : Chabab Mohammédia 
 2012 : FAR de Rabat
 2013 : FAR de Rabat
 2014 : FAR de Rabat
 2015 : Ittihad Tanger
 2016 : FAR de Rabat
 2017 : Ittihad Tanger

Compétition de volley-ball au Maroc